The Truth About Love – album Lemara Obika
 The Truth About Love – album piosenkarki Pink
 Naga prawda o miłości (ang. The Truth About Love) – film romantyczny z 2004 roku